Свенсон — фамилия. Известные носители:
 Свенсон, Глория (1899—1983) — американская актриса, одна из самых ярких звезд немого кино.
 Свенсон, Джип (1957—1997) — американский профессиональный рестлер, актёр и каскадёр.
 Свенсон, Инга (род. 1932) — американская актриса и певица.
 Свенсон, Уильям (1789—1855) — английский орнитолог и художник.

Вымышленные
 Эмиль Свенсон — заглавный персонаж серии детских книг Астрид Линдгрен «Эмиль из Лённеберги»

См. также 
 Свенссон
 Свенсонов канюк — птица рода настоящих канюков семейства ястребиных, обитающая на западе Северной Америки.
 Свенсонов турач — птица семейства фазановых, обитающая в Африке южнее Сахары.